Il singolare  del Mordovia Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Iñigo Cervantes-Huegun era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel match di 1º turno contro Andrej Kuznecov.

Ivan Serheev ha battuto in finale Marek Semjan 7–6(2), 6–1.

Teste di serie

  Michail Kukuškin (quarti di finale)
  Conor Niland (quarti di finale)
  Ivan Serheev (campione)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

 Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
 Evgenij Kirillov (primo turno)
 Iñigo Cervantes-Huegun (primo turno, ritiro a causa di infortunio alla coscia sinistra)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mordovia Cup 2010